

Patronymes 
Chtcherbatov (masculin ; ) ou Chtcherbatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Chtcherbatov (1850-1915), propriétaire terrien, homme politique russe
 Mikhaïl Chtcherbatov (1733-1790), philosophe, historien et homme d'État russe
 Nicolas Chtcherbatov (1868-1943), ministre de l'Intérieur de Russie
 Sergueï Chtcherbatov (1875-1962), peintre, collectionneur d'art, archéologue russe

Voir aussi 
 Famille Chtcherbatov

Patronyme russe